Trigonostigma är ett släkte av fiskar. Trigonostigma ingår i familjen karpfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Karpfiskar
Trigonostigma